Karel Mejta je jméno dvou českých veslařů:

 Karel Mejta (1928) – český veslař, olympijský vítěz z Helsinek 1952 (čtyřka s kormidelníkem)
 Karel Mejta (1951) – český veslař, olympionik, stříbrný medailista z MS 1978, bronzový medailista z MS 1977 (v obou případech na dvojce s kormidelníkem)